Missiehuis (Cadier en Keer), een klooster in Cadier en Keer
 Missiehuis (Deurne), een klooster in de Nederlandse gemeente Deurne
 Missiehuis (Panningen), een klooster van Lazaristen
 Missiehuis (Uden), oorspronkelijk een pensionaat van de zusters Ursulinen later een missiehuis van de Missionarissen van Steyl